Le coronavirus murin (MCoV), connu avant 2009 sous le nom de virus de l’hépatite murine (MHV pour murine hepatitis virus en anglais), aussi appelé virus de la gastroentérite murine (murine gastroenteritis virus en anglais), est un coronavirus à ARN qui est responsable d’une hépatite chez la souris.

C’est le pathogène le plus important des souris de laboratoire, responsable d’épidémies dans cette population. Bien que l’infection soit la plupart du temps asymptomatique chez les souris adultes, elle est responsable de modifications du système immunitaire qui peuvent perturber les résultats scientifiques, raison pour laquelle les souris utilisées en expérimentation animale doivent en être indemnes.

Ce virus fait partie du groupe 2 des coronavirus. Vingt-cinq souches différentes ont été identifiées, les plus importantes étant MHV 1, MHV 2, MHV 3 et MHV 4. MHV 3 est responsable de l'hépatite la plus importante et est donc utilisé pour étudier les mécanismes immunitaires d'une hépatite virale chez la souris. MHV 4, également appelé MHV-JHM, a quant à lui un tropisme neurologique. Cette souche, responsable d’une encéphalite démyélinisante progressive, est utilisée comme modèle murin de la sclérose en plaques.

Position phylogénétique 
Le virus est un betacoronavirus, renommé « Murine coronavirus » et élevé au rang d'espèce en 2009. Depuis 2018, il est classé dans le sous-genre Embecovirus.

Références

 (fiche de synthèse en anglais)

Betacoronavirus
Santé des rongeurs
Animal de laboratoire
Expérimentation animale
Médecine vétérinaire